813 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 813 км — путевой пост Октябрьской железной дороги в Республике Карелия, Беломорский район. Код 013138.
 813 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Куйбышевской железной дороги в Пензенской области. Код 634746.